Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 17 лет)  — баскетбольный турнир, образованный в 2010 году, проводится 1 раз в два года.

Результаты

Призёры

Ссылки 
Статистика чемпионатов мира на оф. сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу среди девушек